Тамсвег:

 Тамсвег — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Тамсвег — округ в Австрии. Центр округа — город Тамсвег.